Die 2. Tennis-Bundesliga der Herren wurde in der Saison 2005 zum fünften Mal ausgetragen. Sie wurde in die 2. Bundesliga-Nord und -Süd aufgeteilt, in der jeweils neun Mannschaften um den Aufstieg in die Erstklassigkeit kämpften.

Spieltage und Mannschaften

Nord

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

Süd

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Spielfreie Begegnungen werden nicht gelistet.

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2005
 2. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2005

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)

Einzelnachweise 

2005
Tennissaison 2005